The Buccaneer peut faire référence à :
 The Buccaneer, titre original du film Les Flibustiers, film américain de Cecil B. DeMille (1938)
 The Buccaneer, titre original du film Les Boucaniers, film américain d'Anthony Quinn (1958)
 The Buccaneer, hôtel historique des îles Vierges des États-Unis.

Voir aussi 
 
 Boucanier